Lazi ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Lazi (1884–1955), deutscher Fotograf, Vater von A.Ingo Lazi und Franz Lazi
 A. Ingo Lazi (* 1952), deutscher Industrie- und Werbefotograf, Filmemacher und Medienproduzent, Inhaber der Lazi Akademie
 Erhard Lazi (1923–1997), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Franz Lazi (1922–1998), deutscher Industrie- und Werbefotograf sowie Dokumentarfilmer

Lazi bezeichnet auch:
 Lazi (Siquijor), eine Stadtgemeinde in der Provinz Siquijor auf den Philippinen
 Lazi (Banbar), eine Gemeinde des Kreises Banbar der Stadt Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China
 Lhazê (Lhatse Dzong; chin. Lāzī Xiàn), einen Kreis im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China
 Lazi (Großgemeinde), eine Großgemeinde im Kreis Lhazê, Tibet, Volksrepublik China

Siehe auch:
 Lazzi
 Lazy
 Lázy